Poster kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Poster,

USA 

 Poster (udde), North Carolina, Beaufort County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar